Дичево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Дичево — село в Силистренской области.

Россия 
 Дичево — деревня в Судиславском районе Костромской области.